BAP „Casma” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 peruwiańskie okręty podwodne:
 BAP „Casma” (R-2) – jednostka typu R z lat 20. XX wieku, ex R-2
 BAP „Casma” (S-31) – jednostka typu 209 z przełomu lat 70. i 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy peruwiańskich okrętów